Aslan betekent leeuw in de Turkse talen en is overgenomen als leenwoord in verschillende andere talen.

Personen
 Aslan Maschadov, voormalig president van Tsjetsjenië
 Aslan Abasjidze, ex-leider van de Adzjarische Autonome Republiek in het westen van Georgië
 Kemal Aslan, Turks voetballer
 Reza Aslan, Iraans-Amerikaanse godsdienstwetenschapper

Romanfiguur
 Aslan (Narnia), personage uit De Kronieken van Narnia
Land van Aslan

Muziek
Aslan (band), een band